Rudin ou Rüdin est un patronyme porté par :
 Cynthia Rudin (née en 1976), informaticienne et statisticienne américaine.
 Ernst Rüdin (1874-1952), médecin psychiatre suisse.
 Ronald Rudin, professeur canadien.
 Scott Rudin (1958-), producteur américain.
 Stuart Rudin (1941-), acteur américain.
 Walter Rudin (1921-2010), mathématicien américain.